Lepidothyris – rodzaj jaszczurki z podrodziny Lygosominae w rodzinie scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Systematyka

Etymologia 
Lepidothyris: λεπις lepis, λεπιδος lepidos „łuska, płytka”, od λεπω lepō „łuszczyć”; θυρις thuris, θυριδος thuridos „okno”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Lepidothyris fernandi
 Lepidothyris hinkeli
 Lepidothyris striatus

Przypisy

Bibliografia 
 

Scynkowate